Wolga, Wolga oder Wolga-Wolga steht für:

 Wolga, Wolga, Alternativtitel von Stjenka Rasin (Film), deutscher Film von Alexander Wolkow (1936) 
 Wolga, Wolga (1938), sowjetischer Film von Grigori Alexandrow (1938)
 Wolga-Wolga, deutscher Stummfilm von Viktor Tourjansky (1928)